Zottelbach ist ein Gewässername:

 Zottelbach (Saale), linker Zufluss der Saale bei Unterkemlas, Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Zottelbach oder Zodenbach, alte Namen des Lößnitzbach (Elbe), rechter Zufluss der Elbe bei Serkowitz, Stadt Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Zottbach